El término martini puede referirse a:

 martini, popular cóctel;
 Martini, tipo de vermú;
 Martini Rossi, marca de bebidas del grupo internacional Bacardi-Martini;
 Martini Racing, equipo automovilístico patrocinado por la marca de vermú;
Automobiles Martini, constructor francés de automóviles de carreras francés.
 Martini Gommus, cóctel de corte "Lounge";
 Martini, compañía automovilística suiza;

Personalidades 

 Alfredo Martini (1921-2014), ciclista italiano;
 Carlo María Martini (n. 1927), cardenal católico italiano;
 Cathleen Martini (n. 1982), piloto de bobsled alemana y miembro de la policía federal alemana;
 Corinna Martini (n. 1985), deportista alemana;
 Francesco di Giorgio Martini (1439-1502), pintor, escultor, arquitecto e ingeniero militar italiano;
 Giovanni Battista Martini (1706-1784), músico italiano;
 Héctor Martini, oficial naval militar argentino;
 Jandira Martini (n. 1944), actriz brasileña;
 Jean Paul Égide Martini (1741-1816), compositor franco-alemán, también conocido como Martini il Tedesco;
 Leandro Martini (n. 1974), entrenador y exjugador del fútbol argentino
 Martino Martini (1614-1661), misionero jesuita italiano y cartógrafo de China;
 Max Martini (n. 1969), actor estadounidense;
 Mia Martini, nombre artístico de Domenica Berté (1947-1995), cantante italiana;
 Pierluigi Martini (n. 1961), piloto de carreras italiano;
 Simone Martini (1284-1344), pintor italiano;
 Steve Martini (n. 1946), escritor de suspense legal estadounidense;

Alessandro Martini (1812-1905), hombre de negocios italiano y fundador de la destilería Martini & Rossi;
Alviero Martini (n. 1940), diseñador de moda italiano;
Antonio Martini (1720-1809), arzobispo italiano y traductor de la Biblia;
Eduardo Martini (n. 1979), futbolista brasileño;
Friedrich von Martini (1833-1897), ingeniero, inventor y armero suizo;
Friedrich Wilhelm Martini (1729-1780), físico alemán;
Johannes Martini (1440-1498), compositor franco-flamenco;
Johannes Martini (pintor) (1866-1935), pintor y artista gráfico alemán;
Karl Anton von Martini (1726-1800), abogado austriaco cuya obra influyó fuertemente en el Código Civil Austriaco de 1811;
Paul Martini (n. 1960), patinador artístico canadiense;
William J. Martini (n. 1947), juez estadounidense.

Geografía 

 Martini, ciudad de Qarku i Fierit, Albania;()
 Martini, ciudad de la prefectura de Karditsa, Grecia;()
 Embajador Martini (Argentina), localidad de la provincia de La Pampa, Argentina.()

Otros 

 Pink Martini, grupo musical estadounidense;
 Trofeo Martini&Rossi, título honorífico de la Primera División de la Liga española de fútbol.

eo:Latva mitologio#Sezonoj kaj sezonaj festoj